Jean Perron peut désigner :
 Jean Perron (1946-), un entraîneur de hockey québécois et analyste sportif à la télévision ;
 Jean Perron (1960-), un écrivain, musicien et réalisateur québécois.